Diese Liste der Gastdarsteller von In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte enthält eine Aufzählung der Gastdarsteller der deutschen Fernsehserie In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Weblinks 
 Episodenliste mit allen Gastdarsteller der einzelnen Episoden bei daserste.de

In aller Freundschaft - Die jungen Arzte
Gastdarsteller